

Nazwy geograficzne

Niemcy 
 Grünewald – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Grünewald – dzielnica Lüdenscheid

Polska 

Dawne nazwy:
 Grywałd
 Mieszałki

Osoby o nazwisku Grünewald 
 Adam Grünewald (1902–1945) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Augusto Hamann Rademaker Grünewald – admirał
 Isaac Grünewald (1889–1946) – szwedzki malarz
 Matthias Grünewald (ok. 1480–1528) – niemiecki malarz, architekt i inżynier

Inne 
 (9645) Grünewald (1995 AO4) – planetoida

Zobacz też 
 Grunewald
 Grunwald
 Grünwald